László Szalay ist der Name folgender Personen:

* László Szalay (Politiker) (1813–1864), ungarischer Politiker und Historiker
 László Szalay (Skirennläufer) (1914–2008), ungarischer Skirennläufer und Nordischer Kombinierer